Gavaghan ist der Familienname folgender Personen:

 David Gavaghan (* 1966), britischer Bioinformatiker

Siehe auch:
 Mount Gavaghan, Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land